Balingen bezeichnet: 
 Balingen, eine Stadt im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg 
 Oberamt Balingen, ein ehemaliger württembergischer Verwaltungsbezirk
 Landkreis Balingen, ein ehemaliger Kreis in Baden-Württemberg
 Balingen, deutscher Name von Balinka (Fejér),  Ort im Kleingebiet Mór, Komitat Fejér, Ungarn

Siehe auch:
 Bahlingen
 Baling